Bolingbroke steht für folgende Orte:

 Bolingbroke (Lincolnshire)
 Bolingbroke (Monroe County, Georgia)
 Bolingbroke Castle, Burgruine in Bolingbroke in der englischen Grafschaft Lincolnshire

Bolingbroke bezeichnet:
 Viscount Bolingbroke, in the County of Lincoln; erblicher Adelstitel in der Peerage of Great Britain

Bolingbroke ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Heinrich IV. (England) (auch: Henry Bolingbroke; † 1413), von 1399 bis 1413 König von England 
 Henry St. John, 1. Viscount Bolingbroke (1678–1751), britischer Politiker und Philosoph
 Antonia Bolingbroke-Kent (* 1978), britische Reiseautorin und Filmproduzentin